Janusz Pająk (ur. 1944) – polski zapaśnik
 Janusz Pająk (ur. 1951) – polski chemik